Болеслав — власна назва.

Персоналії 

Болесла́в (, ; , ; ) — слов'янське чоловіче особове ім'я. Походить від слів боле- (великий) і -слава. Жіноча форма — Болеслава. Патронім — Болеславич (страроукраїнська), Болеславович (сучасна). Скорочені форми — Бо́лько (), Болек ().

Монархи 

 Польські
 Болеслав I — князь польський (992—1025), король Польщі (1025).
 Болеслав II — князь польський (1058—1079), король Польщі (1076—1079).
 Болеслав III — князь польський (1102—1138).
 Болеслав IV — князь польський (1146—1173).
 Болеслав V — князь польський (1243—1279).

 Великопольські
 Болеслав — князь великопольський (1239—1247, 1257—1273).

 Мазовецькі, Варшавські
 Болеслав I — князь мазовецький (1229—1248).
 Болеслав II — князь мазовецький (1250—1313).
 Болеслав III — князь плоцький (1325—1351).
 Болеслав IV — князь варшавський (1421—1454).
 Болеслав V — князь варшавський (1454—1488).

 Опольські
 Болеслав I — опольський князь (1281—1313).
 Болеслав II — опольський князь (1313—1356).

 Руські
 Юрій-Болеслав — король Русі (1325—1340).

 Сілезькі 
 Болеслав II — князь сілезький (1241—1248), легніцький (1248—1278).

 Чеський
 Болеслав I — князь богемський (929—972).
 Болеслав II — князь богемський (972—999).
 Болеслав III — князь богемський (999—1002, 1003).

Персонажі 
 Болек і Льолек

Топоніми

Гміна Болеслав (Олькуський повіт) — Малопольського воєводства
 Гміна Болеслав (Домбровський повіт) — Малопольського воєводства
 Болеслав (Олькуський повіт) — село Малопольського воєводства
 Болеслав (Домбровський повіт) — село Малопольського воєводства
 Болеслав (Сілезьке воєводство) — село.

Примітки 

Чоловічі імена